Les Astrapotheria constituent un ordre éteint de mammifères ongulés qui a vécu du Paléocène au Miocène.

Phylogénie

Galerie photographique

Bibliographie 
  M. C. Vallejo-Pareja, J. D. Carrillo, J. W. Moreno-Bernal, M. Pardo-Jaramillo, D. F. Rodriguez-Gonzalez and J. Muñoz-Duran (2015). "Hilarcotherium castanedaii, gen. et sp. nov., a new Miocene astrapothere (Mammalia, Astrapotheriidae) from the Upper Magdalena Valley, Colombia" (PDF). Journal of Vertebrate Paleontology. 35 (2): e903960. doi:10.1080/02724634.2014.903960.

Notes et références

Liens externes 
 

Mammifère préhistorique
Ongulé
Taxon fossile décrit en 1894